Asyl kan syfta på 

 Asyl – den juridiska möjligheten för en stat att ge medborgare i andra länder skydd
 Asylinvandring –
 Asylpolitik – 
 Asylsökande – en person som befinner sig i ett land och där ansöker om skydd
 Asyl – tidigare en avdelning för kroniskt psykiskt sjuka i Sverige, se Mentalsjukhus i Sverige
 Asyl (roman) – en bok författad av Liza Marklund och Maria Eriksson, utgiven 2004

Se även 
 Asylrätt – flera
 Asylsökande med apatiska barn – 
 Gemensamma asylpolitiken – ett av Europeiska unionens politikområden